А́луксне (; в русских летописях — , до 1917 года официально — Мариенбу́рг, ) — город на северо-востоке Латвии у одноимённого озера, административный центр Алуксненского края.

Известен с 1284 года. До 1917 года назывался Мариенбург (в честь Девы Марии). Современное название города происходит от  — «родник в лесу».

Городской остров известен как Замковый (Pils sala), или остров Марии. Старинный замок в наше время используется как открытая театральная площадка.

История 
Область вокруг озера Алуксне первоначально была заселена финноязычными племенами, а с VIII—XII веков — латгалами. Год возникновения поселения на месте нынешнего города, тогда известного как Олыста, Алыст или Волыст, указан в псковской летописи как 1284-й.

В XIII веке поселение было захвачено крестоносцами Ливонского ордена. В 1284 году на острове ими построен замок Мариенбург, служивший для защиты торговых путей из Риги в Псков. Поселение, выросшее рядом с замком, также стало известно как Мариенбург. В 1342 году деревянный замок был заменён каменным.

В 1560 году взят войсками Ивана IV в ходе Ливонской войны. В 1582 году включён в состав Речи Посполитой.

В 1629 году по результатам польско-шведских войн и Альтмаркского перемирия отошёл шведам.

В 1658 году, в ходе русско-шведской войны, взят русскими войсками под командованием Афанасия Насакина. Захват закреплён по Валиесарскому перемирию.

В 1661 году по Кардисскому мирному договору передан шведам.

В 1683 году лютеранском священником Эрнстом Глюком, первым переводчиком Библии на латышский язык, были основаны первые школы с преподаванием на латышском языке.

Во время Северной войны, в 1702 году русская армия во главе с Б. П. Шереметевым заняла город. При этом в плен попал Эрнст Глюк и его воспитанница Марта Скавронская (Крузе), ставшая любовницей и впоследствии женой первого российского императора Пётра I. В 1724 году под именем Екатерины I она была коронована, став российской императрицей.

После войны замок Мариенбург утратил своё значение и больше не восстанавливался. До наших дней сохранились отдельные развалины крепостных стен в западной части острова Пилссала ().

В середине XVIII века поместье Мариенбург пожаловано государственному канцлеру М. И. Воронцову, который в 1764 году продал его лейб-медику И. Ф. Фитингофу. В середине XIX века рядом с развалинами старого замка Фитингофы выстроили новую резиденцию.

Население 
По данным Центрального статистического управления Латвии, в 2021 году численность населения города составляла 7093 человека. По состоянию на 2020 год, доля населения старше 65 лет в структуре населения города — 23,4 % (1531 человек), а доля населения младше 14 лет — 14,6 % (956 человек).

Транспорт

Автодороги 
К Алуксне подходят региональные автодороги  Алуксне — граница Эстонии (Апе),  Алуксне — Зайцева,  Алуксне — Лиепна и  Литене — Алуксне.

Междугородное автобусное сообщение 
Основные маршруты: Алуксне — Рига; Алуксне — Смилтене; Алуксне — Апе; Алуксне — Цесис; Алуксне — Виляка — Карсава — Резекне; Алуксне — Балвы — Резекне; Алуксне — Гулбене — Мадона — Екабпилс.

Железнодорожное сообщение 
Город Алуксне соединяется узкоколейной (750 мм) железной дорогой с городом Гулбене (см. Узкоколейная железная дорога Гулбене — Алуксне).

Известные уроженцы и жители 
 Эрнст Готлиб Глюк [1698 (?) — 1767] — российский государственный деятель, вице-президент Юстиц-коллегии Лифляндских и Эстляндских дел.
 Андрей Расторгуев (р. 1988) — латвийский биатлонист.
 Меир Ландау (р. 1976) — украинский русскоязычный писатель
 Эрнест, Николай Андреевич (02.12.1893 — 24.07.1968) — советский военачальник, генерал-майор танковых войск.
 Место погребения актёра и режиссёра Якова Крейлиса (1929—2003); рядом, согласно завещанию, захоронена урна с прахом супруги Киры Александровны (1931—2021).

Примечания

Ссылки